Oshkosh pode referir-se a:

 Oshkosh - cidade localizada no estado estadunidense de Wisconsin.
 Oshkosh - cidade localizada no estado estadunidense de Nebraska.
 Oshkosh Corporation - fabricante de caminhões estadunidense.

Desambiguação